Le titre Marche Royale peut faire référence aux œuvres suivantes :
 Marche Royale (Marcha Real), hymne national de l'Espagne ;
 Marche Royale (Marcia Reale), hymne national du Royaume d'Italie (1861-1946) ;
 La Marche royale (Marcia Reale), roman d'Andreas Latzko (1925 ou avant).